Robert Galloway e Roberto Maytín erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Leandro Riedi e Valentin Vacherot hanno sconfitto Ezekiel Clark e Alfredo Perez con il punteggio di 6-7(2-7), 6-3, [10-2].

Teste di serie 

  Julian Cash  /  Henry Patten (quarti di finale)
  Andrew Harris /  Luke Saville (quarti di finale)

  Malek Jaziri /  Michail Pervolarakis (primo turno) 
  Benjamin Lock /  Courtney John Lock (primo turno)

Wildcard 

  Siddhant Banthia /  Carl Emil Overbeck (semifinale)

  Ezekiel Clark /  Alfredo Perez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tiburon Challenger 2022